Тханьсуан () — вьетнамский топоним:
 Тханьсуан — один из двенадцати городских районов, входящих в состав Ханоя.
 Тханьсуан — община в уезде Шокшон города Ханой.